

Седяш — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Седяш — присілок, Караідельський район, Башкортостан

Див. також 
 Седяш-Нагаєво